Grube St. Wolfgang steht für folgende Bergwerke:

 St. Wolfgang und Maaßen in Neustädtel, Sachsen
 St. Wolfgang Stolln in Johanngeorgenstadt, Sachsen
 Bergwerk Wolfgang in Ruda Śląska, Polen, siehe Kopalnia Węgla Kamiennego Walenty-Wawel